Pedro est en espagnol et en portugais l'équivalent du prénom Pierre.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 
 Pedro (1974-), Pedro Miguel das Neves Correia, footballeur portugais ;
 Pedro (1984-), Pedro Santa Cecilia García, footballeur espagnol ;
 Pedro (1987-), Pedro Rodríguez Ledesma, footballeur espagnol de la Lazio de Rome ;
 Pedro (1997-), Pedro Guilherme Abreu dos Santos, footballeur brésilien ;
 Pedro (2006-), Pedro Henrique Silva dos Santos, footballeur brésilien ;
 Pedro Alonso (1971-) , Pedro González Alonso ;
 Pedro Lima (1971-2020), Pedro Manuel Barata de Macedo Lima.

Prénom 
 
 Pedro Almodóvar, cinéaste espagnol.
 Pedro Calderón de la Barca, poète et dramaturge espagnol.
 Pedro Salinas, poète espagnol.

Patronyme 
 Maria Pedro (née en 1982), joueuse angolaise de handball.

Chansons

Divers 
 Pedro désigne, à bord des porte-avions, l'hélicoptère de sauvetage lors des appontages et catapultages. 
Pedro, film d'animation américain (1942/1955)
Pedro, film portugais d'André Santos et Marco Leão (2016)
 Point Pedro, une ville du Sri Lanka

Voir aussi 

Patronyme portugais
Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom portugais